Джоаккино Ассерето (; Генуя, 1600 — там же, 28 июня 1649) — итальянский барочный художник первой половины XVII века, представитель генуэзской школы.

Биография 
Родился и провёл свою жизнь в Генуе. С 12 лет обучался в мастерской художника  (1590—1645). В 1629 году поступил в мастерскую художника  (1584—1638). Также обучался в Академии обнаженных, созданной Джанкарло Дориа. Находился под влиянием Бернардо Строцци и миланских маньеристов.

В 1639 году, во время недолгого посещения Рима, посещал мастерские разных художников. Также познакомился с художниками такими, как Лука Сальтарелло, Джованни Мария Ботталла, Джованни Бенедетто Кастильоне и Джованни Андреа Подеста.

Художественные полотна 
 «Свв. Иоаким и Анна с младенцами Иисусом и Иоанном Крестителем» (между 1620 и 1630)
 «Экстаз Франциска Ассизского» (1636, Генуя)
 «Евангелист Марк» (1639, Музей августинцев, Тулуза)
 «Евангелист Марк» (1639)
 «Смерть Катона Утического» (ок. 1640)
 «Избиение Христа плетьми» (1640; Эрмитаж, Санкт-Петербург)
 «Моисей, иссекающий воду из скалы» (ок. 1640; Национальный музей Прадо, Мадрид)
 «Нахождение Моисея» (ок. 1640)
 «Христос, излечивающий слепого» (ок. 1640; масло, холст; 97 х 138 см; Музей искусств Института Карнеги, Питсбург, Пенсильвания)
 «Исаак, благословляющий Иакова» (1640-е)
 Осмеяние Иова (ок. 1645—1650)
 «Самсон и Далила»
 «Давид с отрубленной головой Голиафа» (музей Нортона Саймона, Пасадена, Калифорния)
 «Коронация царя Соломона»
 «Экстаз св. Екатерины Сиенской»
 «Исцеление Товита» («Товия лечит слепоту старого отца», Марсель, Франция) — Товия помазал отцу глаза желчью рыбы и тем снял с его глаз бельма.
 «Спасение Иоаса от ярости Гофолии (Аталии)» (Joas sauvé de la persécution d’Athalie; Лувр, Париж)
 «Св. Августин и св. Моника» (Художественный институт Миннеаполиса, США)
 «Св. Иосиф с младенцем в гирлянде цветов»
 «Персей, освобождающий Андромеду»
 «Жертвоприношение Авраама»
 «Сон Иакова»
 «Лот с дочерьми»
 «Диоген с фонарем»
 «Оплакивание Христа»
 «Ecce Homo»

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте музея Прадо.

Художники Италии XVII века
Итальянские художники барокко